Хэ — китайская фамилия (клан).

 — мирный, мягкий.
 — «почему»; соответствует вьетнамской фамилии Ха ().
 — поздравление.

Известные Хэ 

Государственные, партийные и военные деятели
 Хэ Вэйдун (род. 1957) — член Политбюро ЦК КПК 20-го созыва, генерал-полковник.
 Хэ Гоцян (род. 1943) — секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК.
 Хэ Инцинь (1890—1987) — генерал НРА, военный министр правительства Китайской республики.
 Хэ Лун () — полководец Мао.
 Хэ Мэнсюн () — высокопоставленный активист КПК, погибший в 1930 году.
 Хэ Юн (род. 1940) — заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, министр контроля КНР, секретарь ЦК КПК.

Спортсмены
 Хэ Бинцзяо (род. 1997) — китайская бадминтонистка.
 Хэ Вэньна (род. 1989) — китайская прыгунья на батуте, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Хэ Ин (род. 1977) — китайская спортсменка и тренер, стрелок из лука, двукратный призёр Олимпийских игр.
 Хэ Инцян (род. 1965) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Хэ Кэсинь (род. 1992) — китайская гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка игр 2008 года.
 Хэ Липин (род. 1972) — китайская софтболистка, призёр Олимпийских игр.
 Хэ Нин (род. 1990) — китайская гимнастка, чемпионка мира.
 Хэ Сяоминь (род. 1971) — китайская гимнастка.
 Хэ Ханьбинь (род. 1986) — китайский бадминтонист, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Хэ Цзин (род. 1983) — китайская гребчиха-байдарочница, призёр чемпионатов мира.
 Хэ Цзы (род. 1990) — китайская прыгунья в воду, чемпионка Олимпийских игр 2012 года.
 Хэ Цзюньцюань — китайский пловец, семикратный паралимпийский чемпион.
 Хэ Цзяньбинь (род. 1993) — китайский пловец.
 Хэ Цзяньпин (род. 1963) — китайская гандболистка, призёр Олимпийских игр.
 Хэ Чжан (род. 1996) — китайский фигурист-одиночник.
 Хэ Чживэнь или Хуанито (род. 1962) — китайский и испанский игрок в настольный теннис, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Хэ Чжили или Тирэ Кояма (род. 1964) — китайская и японская спортсменка, игрок в настольный теннис, чемпионка мира.
 Хэ Чжоцян (род. 1967) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Хэ Чжэньлян (1929—2015) — председатель Олимпийского комитета Китая, вице-президент Международного олимпийского комитета.
 Хэ Чун (род. 1987) — китайский прыгун в воду, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Хэ Чэньгэнь (род. 1977) — китайская легкоатлетка, призёр Паралимпийских игр.
 Хэ Яньвэнь (род. 1966) — китайская гребчиха, призёр Олимпийских игр.

Учёные
 Хэ Говэй (род. 1963) — китайский физик, специалист по гидромеханике, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1933) — китайский химик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1953) — китайский генетик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1956) — китайский геофизик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1940) — китайский петрохимик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1937) — китайский ядерный физик, действительный член Академии наук КНР.
 Хэ Сю () — древнекитайский философ и филолог периода Хань.
  (род. 1962) — китайский генетик, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1960) — китайский хирург, действительный член Академии наук КНР.
  (род. 1943) — китайский учёный, специалист по надёжности компьютерных систем, действительный член Академии наук КНР.
 Хэ Цзосю, ( (род. 1927) — китайский физик, действительный член Академии наук КНР.
 Хэ Цзянькуй (род. 1984) — китайский биолог и биофизик, 26 ноября 2018 года заявивший, что путём воздействия на ген CCR5 помог создать первых в мире людей с искусственно изменёнными генами.
 Хэ Цютао (1824—1862) — китайский чиновник и ученый времён династии Цин.
 Хэ Чэнтянь (371—447) — государственный деятель, ученый-натуралист и астроном времен династии Лю Сун.
  (род. 1963) — китайский термофизик, действительный член Академии наук КНР.

Другие
 Хэ Пинпин (1988—2010) — китайский гражданин, бывший самым низкорослым человеком в мире.
 Хэ Сяньгу, () — даосская бессмертная, входящая в Восемь Бессмертных даосского пантеона.
 Хо Фань или Хэ Фань (1931—2016) — гонконгский и тайваньский кинематографист и всемирно известный фотограф и фотохудожник.
 Хэ Фэншань (1901—1997) — праведник мира (Яд Вашем, 2001), «китайский Шиндлер».
 Хэ Цзинчжи (род. 1924) — китайский драматург и поэт. Министр культуры КНР.

Корейцы 
 Хэ Донюн (1896 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Хэ Рим (1907—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Хэ Сергей (1918—1994) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае